East Andover ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Andover (Maine), im Oxford County
 East Andover (New Hampshire), im Merrimack County

im NRHP gelistete Objekte:
 East Andover Village Center Historic District, in Andover, New Hampshire, ID-Nr. 89000191